Эль-Пиньеро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Вино. Занимает площадь 19,9 км². Население — 266 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Покровителями города считаются святой Антонио и Ла Магдалена.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы